Ağkənd – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian
 Ağkənd – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian
 Ağkənd – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Tərtər